Il singolare maschile  del torneo di tennis Canada Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Ivan Lendl 3-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Petr Korda (quarti di finale)
 Andre Agassi (campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 John McEnroe (quarti di finale)
 Andre Agassi (semifinali)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)

 David Wheaton (primo turno)
 Wally Masur (semifinali)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Bryan Shelton (primo turno)
 Jeff Tarango (secondo turno)
 Michiel Schapers (primo turno)
 Richey Reneberg (terzo turno)
 Christo van Rensburg (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1992